Jonathan Goldstein – scrittore e produttore radiofonico statunitense
Jonathan Goldstein – attore statunitense
Jonathan Goldstein – compositore britannico
Jonathan Goldstein – sceneggiatore e regista statunitense